Анна Герман:
 Герман, Анна Виктория (1936—1982) — польская певица и композитор.
 Герман, Анна Николаевна (род. 1959) — украинский политик, в 2010—2012 годах работала в администрации президента Украины.
 Названия 
 Анна Герман. Тайна белого ангела — телесериал.
 (2519) Анна Герман — астероид

 См. также 
 Герман (значения)